nazwy miejscowości
 Lawler – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa
 nazwisko
 Fergal Lawler
 John Lawler
 Rod Lawler